Freire steht für:

 Freire (Chile), Stadt in der Provinz Cautín, Región de la Araucanía, Chile

Freire ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Ângelo Freire (* 1989), portugiesischer Fado-Gitarrist und Komponist
 Antonio Freire de Andrade (1580–1634), portugiesischer Jesuit
 Boaventura Freire (* 1988), portugiesischer Dressurreiter
 Carlos Silva Freire (1907–1961), portugiesischer General
 Espido Freire (* 1974), spanische Schriftstellerin
 Fabio Freire (* 1956), brasilianischer Perkussionist
 Gomes Freire de Andrade (1757–1817), portugiesischer General
 Gutemberg Freire Régis (* 1940), brasilianischer Ordensgeistlicher, Prälat von Coari
 José Freire Falcão (1925–2021), brasilianischer Erzbischof und Kardinal
 José Joaquim de Sá Freire Alvim (1909–1981), brasilianischer Politiker
 Junqueira Freire (1832–1855), brasilianischer Mönch und Lyriker
 Laudelino Freire (Laudelino de Oliveira Freire; 1873–1937), brasilianischer Jurist, Journalist, Lehrer, Politiker, Literaturkritiker, Kunstkritiker und Philologe
 Leandro Freire de Araújo, (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 María Freire († 2015), uruguayische Malerin, Bildhauerin und Kunstkritikerin
 Nelson Freire (1944–2021), brasilianischer Pianist
 Nicolás Freire (* 1994), argentinischer Fußballspieler

 Paulo Freire (1921–1997), brasilianischer Pädagoge
 Ramón Freire y Serrano (1787–1851), chilenischer Präsident 1823 bis 1827
 Raquel Freire (* 1973), portugiesische Filmregisseurin

 Vitorino Freire da Cunha Gusmão (* 1757), Gouverneur von Portugiesisch-Timor

Siehe auch:
 Freyre
 Frère
 Frères